

Astronomia 
  Hya – abbreviazione della costellazione dell'Idra

Codici 
 HYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Barnstable County, Hyannis (Massachusetts), Stati Uniti